Boni-expeditie kan verwijzen naar een van de volgende Nederlandse strafexpedities:
Eerste Boni-expeditie in 1824
Tweede Boni-expeditie in 1825
Bonische expedities in 1859 en 1860
Derde Boni-expeditie in 1859
Vierde Boni-expeditie in 1859-60
 Boni-expeditie 1905-1906